Miguel de Cervantes (1547-1616), de Spaanse auteur van Don Quichot
 Cornelio Saavedra Rodríguez (1759-1829), Argentijns staatsman
 Daniel Ortega Saavedra (1945), president van Nicaragua
 Alberto Saavedra Muñoz (1981), Spaans voetballer 
 Guillermo Saavedra (1903-1957), Chileens voetballer
 een partido in de Argentijnse provincie Buenos Aires, zie Saavedra (partido)
 een plaats in deze partido, zie Saavedra (Buenos Aires)
 een wijk in de stad Buenos Aires, zie Saavedra (wijk in Buenos Aires)
 een provincie in Bolivia, zie Bautista Saavedra
 een gemeente in de provincie Obispo Santistevan in Bolivia, zie Saavedra (Bolivia)
 een gemeente in de provincie Cautín in Chili, zie Saavedra (Chili)

 Saavedra-positie een opmerkelijk eindspel bij schaken